Die Saison 2005/06 war die zweite Spielzeit der Elite Women’s Hockey League, einer Fraueneishockeyliga. Im zweiten Jahr ihres Bestehens nahmen zwischen dem 17. September 2005 und 15. Januar 2006 insgesamt elf Mannschaften aus Österreich, Italien, Ungarn, Slowenien und der Slowakei teil. Der zweite Meister der Liga wurde der Liganeuling HC Slovan Bratislava.

Modus 
Aufgrund der Erweiterung der Liga um drei Vereine wurden für die Hauptrunde zwei Divisionen mit jeweils sechs und fünf Teilnehmern gebildet. Die Teilnehmer einer jeden Division spielten in einer Doppelrunde im Ligasystem die Plätze aus, sodass jede Mannschaft der Nord-Ost-Division zehn und jedes Team der Süd-West-Division acht Partien austrug. Die Mannschaft mit den meisten Punkten belegte nach Abschluss der Hauptrunde den ersten Platz. Für einen Sieg – auch nach Verlängerung – erhielt eine Mannschaft zwei Punkte. Die unterlegene Mannschaft erhielt nach der regulären Spielzeit keine Punkte. Bei einer Niederlage nach Verlängerung jedoch einen Punkt.

Nach Beendigung der Hauptrunde qualifizierten sich die vier punktbesten Teams jeder Division für die Playoffs. Dort wurde im Modus Best-of-Two der Playoffsieger und damit Meister der Liga in drei Runden ausgespielt. Ebenso wurden für die im Playoff-Viertelfinale unterlegenen Mannschaften eine Platzierungsrunde für die Plätze 5 bis 8 veranstaltet. 

Die Mannschaften, die sich nicht für die Playoffs qualifizierten, spielten in einer Dreiergruppe eine weitere Doppelrunde um die Plätze 9 bis 11.

Hauptrunde

Nord-Ost-Division 
Die Spiele der Gruppe Nord-Ost wurden zwischen dem 17. September und 20. November 2005 ausgetragen.

Süd-West-Division 
Die Spiele der Gruppe Süd-West wurden zwischen dem 17. September und 19. November 2005 ausgetragen.

Platzierungsrunde Plätze 9 bis 11 
Die Platzierungsrunde der Mannschaften, die sich nicht für die Playoffs qualifizierten, fand zwischen dem 3. Dezember 2005 und 15. Januar 2006 statt.

Playoffs

Viertelfinale

Platzierungsrunde Plätze 5 bis 8 

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Scorerinnen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Auszeichnungen 
All-Star-Team

Weblinks 
 
 Saisonübersicht bei hokej.snt.cz

2005
Eishockeysaison 2005/06